Автостекло́ — стекольный завод в городе Константиновка Донецкой области, прекративший существование в 1996 году.

История

1898—1996 

В 1899 году в Константиновке бельгийской компанией Анонимное общество зеркальных заводов на Юге России, основной капитал которого составлял 12 млн бельгийских франков, было построено стекольное производство, получившее название «Зеркальный завод». Изначально предприятие выпускало полированное стекло, зеркала и листовой строительный материал из цветного глушёного стекла — марблита, но за короткий период времени завод расширил ассортимент выпускаемой продукции до 260 наименований.

После Октябрьской революции 1917 года и окончательного установления советской власти на Донбассе завод был национализирован.

В 1934 год завод получил новое название — «Автостекло». В этом же году на заводе изобрели новый высокопрочный сорт стекла — сталинит.

С 1937 по 1947 год начальником цеха, главным инженером и наконец директором завода был Серафим Максимович Бреховских, под руководством которого был совершён ряд прорывов в стекольной и силикатной промышленности; создан ряд новых материалов с уникальными свойствами.

В 1937 году на заводе, по специальному новому рецепту «селеновый рубин» московского стекловара Никанора Курочкина, были сварены 500 м² рубинового стекла (толщиной 4-6 мм) для всех пяти звёзд Московского Кремля. Варка окончилась 20 сентября 1937 года.

На время Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в г. Сухой Лог (Свердловская область), в 1943 году в ходе реэвакуации промышленности был восстановлен и дал первую продукцию.

В 1945 году рабочие завода «Автостекло», выполняя экстренный заказ для фронта, изготовили 200 мощных отражателей для прожекторов, которые были использованы при штурме Зееловских высот в ходе боевой операции по взятию Берлина.

В 1958 году завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

В 1959—1961 годах в результате совместных работ завода «Автостекло» и Московского химико-технологического института им. Менделеева из отходов металлургического производства (доменных шлаков) с добавлением обычного песка был получен новый стройматериал — ситалл, обладающий легкостью, прочностью и долговечностью.

В 1962 году на базе завода «Автостекло» создан научно-исследовательский институт.

К началу 1980-х годов завод выпускал свыше 200 видов продукции для различных отраслей экономики, в том числе витринное стекло, листовой шлакоситал и иллюминаторы.

После 1996 
После распада СССР, в 1996 году, завод был признан банкротом и уничтожен.

В сентябре 2000 года на основе трёх цехов ПО «Автостекло» (21‑й, производящий сталинит, 26‑й — авиационный и 19‑й — зеркальный), было создано государственное предприятие «Спецтехстекло». Предприятие было включено в состав государственной корпорации «Укрстройматериалы».

В 2012 году были демонтированы трубы и конструкции 20 цеха завода.

16 апреля 2014 года Константиновский городской совет принял решение поддержать проведение референдума на территории Донецкой области о будущем Донецкой Народной Республики. 28 апреля 2014 года городской совет и отдел милиции заняли сторонники ДНР. 4 мая 2014 года боевые действия начались в городской черте, 7-8 июля 2014 Константиновку заняли подразделения Национальной гвардии Украины.

В ходе боевых действий предприятие прекратило функционирование.

Примечания

Ссылки 
 Руины завода «Автостекло» на Викимапии

Предприятия стекольной промышленности СССР
Константиновка
Предприятия стекольной промышленности Украины